Kalafina 8th Anniversary Special Products the Live Album est le deuxième album live de Kalafina, sorti sous le label Sony Music Japan le 20 janvier 2016 au Japon.

Présentation 
Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine.
Il sort sous un seul format, 2CD contenant le concert Kalafina Live Tour 2014 au Tokyo Kokusai Forum Hall A.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officiel de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kalafina
Album live sorti en 2016